

Toponyme 
 La Réunion : île de l'océan Indien constituant un département français d'outre-mer ;
 La Réunion : commune française de Lot-et-Garonne ;
 La Réunion : phalanstère fondé au Texas au  par Victor Considerant ;
 La Réunion, nom donné à l'île d'Yeu durant la Révolution française.

Œuvres 
 La Réunion, récit de voyage de l'écrivain Roger Vailland écrit en 1964 ;
 La Réunion (The Meeting), deuxième épisode de la saison 6 de The Office diffusé en 2009.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre
Homonymie de toponyme